Тата́рская Тулба́ () — деревня в Чарлинском сельском поселении Кукморского района Республики Татарстан.

География 
Расположена на краю лесного массива на юго-востоке района, на реке Консарка вблизи Вятки и границы республики. Имеется подъездная дорога от автодороги Олуяз — Вятские Поляны.

Население 
Численность населения деревни составляет 416 человек (2010).

Ссылки 
 Сайт Кукморского района

Населённые пункты Кукморского района